St. Victor ist eine katholische Kirche im Düsseldorfer Stadtteil Knittkuhl.

Die Kirche wurde in den Jahren 1981/82 durch den Architekten Arthur Hoffmann errichtet.
St. Victor ist aus rot gefärbten Sichtbetontafeln gebaut. Die Dachkonstruktion ist innen mit Holz verkleidet.

Orgel 
Die Orgel wurde 1997 von dem Orgelbauer Gebr. Stockmann (Werl) erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 18 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Literatur 
 Manfred Becker-Huberti (Hrsg.): Düsseldorfer Kirchen. Die katholischen Kirchen im Stadtdekanat Düsseldorf. J. P. Bachem Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-7616-2219-3, S. 41.

Einzelnachweise

Weblinks 

Victor
Erbaut in den 1980er Jahren
Viktorkirche
Victor
Disposition einer Orgel
Victor
Knittkuhl